La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 29 avril et le  entre Almería et Madrid. Il se composait de 17 étapes pour un total de . Il a été remporté par le Belge Ferdinand Bracke.

Équipes participantes 
 Bic
 Fagor-Mercier
 La Casera
 Goldor
 KAS
 Goudsmith-Hoff
 Werner
 Karpy
 Peugeot-BP
 Orbea-Legnano
 Flandria-Mars

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Lien externe 
 Le Tour d'Espagne 1971, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1971
Sport en Espagne en 1971
Cyclisme sur route en 1971
Sport en avril 1971
Sport en mai 1971